Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Korycki – polski specjalista rybactwa jeziorowego
 Andrzej Korycki – polski piosenkarz
 Józef Korycki – polski wojskowy, pułkownik artylerii
 Mikołaj Korycki – polski szlachcic, urzędnik
 Paweł Korycki – polski judoka
 Walenty Korycki – polski samorządowiec, zootechnik i urzędnik